Зонтичный усач, или травяной цилиндротелый усач (Phytoecia cylindrica) — вид жесткокрылых из семейства усачей.

Распространение 
Распространён почти во всей западной части Палеарктики.

Описание 
Жук длиной от 6 до 14 мм. Время лёта с апреля по август.

Развитие 
Жизненный цикл длится один год. Кормовыми растениями являются разные виды травянистых.

Ссылки 
cerambyx.uochb.cz Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)

Примечания 

Усачи травяные
Животные, описанные в 1758 году
Насекомые Евразии